Die 15. Rallye Mexiko war der 3. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2018. Sie dauerte vom 8. bis zum 11. März 2018 und es wurden insgesamt 22 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Als Weltmeisterschafts-Zweiter musste Sébastien Ogier (Ford) am ersten Tag der Rallye Mexiko als zweites Fahrzeug bei den Wertungsprüfungen starten. Auf dem losen Schotter hatte er gegenüber den nachfolgenden Konkurrenten mit Traktionsnachteilen zu kämpfen. Doch der Franzose spielte seine Erfahrung gekonnt aus. Dank einer starken fahrerischen Vorstellung betrug sein Rückstand auf den führenden Dani Sordo (Hyundai) am Freitagabend lediglich 31 Sekunden.

Am Samstag profitierte der Weltmeister als Gesamtfünfter von einer etwas besseren Startposition von dieser er angreifen konnte. Der 34-Jährige fuhr vier WP-Bestzeiten und übernahm die Führung 35,9 Sekunden vor Kris Meeke (Citroën). Sonntags baute Ogier sein Zeitpolster weiter aus und gewann die Rallye Mexiko mit 1:03,6 Minuten Vorsprung auf Sordo.
Neben Sordo erzielten auch die anderen Hyundai-Fahrer Thierry Neuville und Andreas Mikkelsen Prüfungsbestzeiten. Der als WM-Spitzenreiter angereiste Neuville, 2014 und 2017 jeweils Dritter in Mexiko, musste an allen drei Tagen als erster Pilot auf den Schotterstrecken starten. Hinzu kamen Reifenschäden, kleinere technische Probleme und der ein oder andere Ausrutscher. Mit Rang sechs im Gesamtklassement und einem dritten Platz bei der Powerstage kamen drei Zusatzpunkte dazu in der WM-Tabelle, die Ogier mit vier Punkten Vorsprung auf Neville anführt.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 29 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Mexiko: https://www.rallymexico.com/

Einzelnachweise 

Mexiko
2018